Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Grand Prix Hassan II 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německo-australský pár Dustin Brown a Paul Hanley, jehož členové nestartovali společně. Brown nastoupil po boku krajana Christophera Kase. V úvodním kole vyřadili Hanleyho, jehož spoluhráčem se stal český tenista Lukáš Dlouhý.

Vítězem soutěže se stala nejvýše nasazená rakousko-slovenská dvojice Julian Knowle a Filip Polášek, když ve finále zdolala německý pár Dustin Brown a Christopher Kas po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2.

Nasazení párů 
  'Julian Knowle /  Filip Polášek (vítězové)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (1. kolo)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (čtvrtfinále)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2013
ATP World Tour 2013